Микола Ляхович 

 Ляхович Микола Васильович (1926–1996) — український історик, діяч освіти і науки, дослідник історії Румунії, міжнародного робітничого руху, зовнішньої політики країн Південно-Східної Європи.
 Ляхович Микола Петрович (1976) — український громадський діяч, правозахисник.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок